Melli ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Melli (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Elide Melli (* 1952), italienische Schauspielerin
 Nicolò Melli (* 1991), italienischer Basketballspieler
 Roberto Melli (1885–1958), italienischer Maler

Melli steht für:

 Melli, Spitzname von Juan Alberto Andreu (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Melli (Burdur), Ort in der Türkei

Siehe auch:
 Meli
 Melly